Eoni – plurale di Eone.
 Eoni – in alcuni sistemi gnostici, sono delle emanazioni della divinità.
 Eoni – creature dei videogiochi Final Fantasy X e Final Fantasy X-2.
 Latios e Latias –  Pokémon appartenenti alla specie degli Eoni.